Hannas kan avse:

 Hannas socken – en socken i Skåne
 Hannas landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Kristianstads län 1863–1951
 Hannas församling – en tidigare församling i Lunds stift –2002
 Hannas kyrka –  en kyrkobyggnad i Hannas på Österlen
 Hannas distrikt – ett distrikt i Simrishamns kommun och Skåne län
 Hannas (ort) – en småort i Skåne
 Hannas (överstepräst) – överstepräst i templet i Jerusalem